Polska Partia Socjalistyczna – nazwa używana przez szereg polskich partii politycznych:
 Polska Partia Socjalistyczna – historyczna i współczesna polska partia polityczna
 Polska Partia Socjalistyczna – Wolność, Równość, Niepodległość – struktura historycznej partii działająca w konspiracji podczas II wojny światowej
 Polska Partia Socjalistyczna (na emigracji) – struktura historycznej partii działająca na emigracji po II wojnie światowej 1939–1990
 Polska Partia Socjalistyczna (1987–1990) – historyczna polska partia polityczna powstała w opozycji do PZPR
 III Proletariat (właśc. Polska Partia Socjalistyczna „Proletariat”) – historyczna polska partia robotnicza z lat 1900–1909
 Polska Partia Socjalistyczna – Lewica (1926–1931) – historyczna polska partia robotnicza z lat 1926–1931
 Polska Partia Socjalistyczna – dawna Frakcja Rewolucyjna – historyczna polska partia polityczna z lat 1928–1939
 Polska Partia Socjalistyczna – Lewica (1906–1918) – historyczna polska partia polityczna powstała po rozłamie właściwej PPS w 1906
 Polska Partia Socjalistyczna – Frakcja Rewolucyjna – historyczna polska partia polityczna powstała po rozłamie właściwej PPS w 1906
 Polska Partia Socjalistyczna – Opozycja – odłam właściwej PPS będący opozycją dla PPS-Frakcji Rewolucyjnej z lat 1912–1914
 Polska Partia Socjalistyczna – Opozycja – odłam właściwej PPS działający potem samodzielnie, z lat 1919–1920
 Polska Partia Socjalistyczna – Rewolucja Demokratyczna – odłam PPS w latach 1987–1990
 Polska Partia Socjalistyczna (1944–1948) („lubelska”) – polska partia polityczna z lat 1944–1948, która współtworzyła PZPR

Broń:
 pistolet maszynowy PPS
 pistolet Walther PPS

Inne:
 Project for Public Spaces
 Pakistan Phytopathological Society
 .pps - PowerPoint Show - format zapisu danych programu Microsoft PowerPoint
 Pieniński Pas Skałkowy